O Campeonato Nacional da Divisão de Honra 2011/2012 contou com 8 clubes, acabando com o título do CDUL

Final

CDUL - AEIS Agronomia, 23-15

3.º e 4.º Lugares

GD Direito - AA Coimbra, 25-11

CN da Divisão de Honra/Super Bock Apurados (1º ao 4º Lugares)

Calendário

CN da Divisão de Honra/Super Bock Apurados (5º ao 8º Lugares)

Calendário

Campeonato Nacional da Divisão de Honra - 1a Fase

Calendário 

 
 
 
 

Campeonato Português de Rugby